Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Патті Шнідер виграла титул, у фіналі перемігши Морігамі Акіко з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Сітка 

Western & Southern Financial Group Women's Open
одиночний розряд